Die Saison 2022/23 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer ist die neunundvierzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 17. September 2022 und soll am 22. April 2023 enden. In diesem Wettbewerb wird in zwei Ligen gespielt.

2. Bundesliga Nord

Mannschaften 
In dieser Saison spielen folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 VC Bitterfeld-Wolfen
 TuB Bocholt
 VV Humann Essen
 ETV Hamburg
 Kieler TV
 SV Lindow-Gransee
 TuS Mondorf
 TSC Münster-Gievenbeck
 PSV Neustrelitz
 TSGL Schöneiche
 FC Schüttorf 09
 SV Warnemünde

Meister der Saison 2021/22 wurde der TuS Mondorf, der auf den Aufstieg verzichtete. Aufsteiger aus der Dritten Liga sind der ETV Hamburg und die TSGL Schöneiche (Nord) sowie der TSC Münster-Gievenbeck (West).

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

2. Bundesliga Süd

Mannschaften 
In dieser Saison spielen folgende 13 Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:
 ASV Dachau
 GSVE Delitzsch
 VC Dresden
 FT 1844 Freiburg
 VYS Friedrichshafen
 Blue Volleys Gotha
 TV/DJK Hammelburg
 Baden Volleys SSC Karlsruhe
 TuS Kriftel
 TSV Mimmenhausen
 TSV Mühldorf
 TV Rottenburg
 SV Schwaig

Meister der Saison 2021/22 wurden die Baden Volleys SSC Karlsruhe, die auf den Aufstieg verzichteten. Aufsteiger aus der Dritten Liga sind der TV Rottenburg (Süd) und der ASV Dachau (Ost). Die VolleyYoungStars Friedrichshafen starten wieder mit einem Sonderspielrecht.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Männer
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Männer

2022 23
Volleyballsaison 2022/23